Bizimana peut désigner :

Personnalités 
 Aimé-Jules Bizimana : écrivain burundais ;
 Augustin Bizimana : homme politique et ministre rwandais. Ministre de la défense lors du génocide des Tutsis au Rwanda, actuellement recherché pour son implication dans le génocide ;
 Djihad Bizimana : footballeur rwandais ;
 Jean-Damascène Bizimana : ambassadeur du Rwanda auprès des Nations unies en 1993, membre du conseil de sécurité à partir du  et pendant le génocide des Tutsis au Rwanda ;
 Kassim Bizimana (1985) : footballeur burundais.

Homonymie de patronyme